Списък на царете на Боспорското царство:

Литература 
 Jochen Fornasier, Burkhard Böttger: Das Bosporanische Reich. Zabern, Mainz 2002. ISBN 3-8053-2895-8
 Christo Danoff: Bosporanum regnum In: Der kleine Pauly, Bd. 1 (1964), Sp. 931ff.

Външни препратки 
 Herrscher und Münzen des Bosporanischen Reiches